Magdaleno ist der Familienname folgender Personen:

 Egoitz Magdaleno (* 1991), spanischer Fußballspieler
 Jessie Magdaleno (* 1991), mexikanischer Boxer im Superbantamgewicht